Daniel Mougel – ex sciatore alpino francese
 Laurie Mougel – ex sciatrice alpina francese
 Yvon Mougel – ex biatleta francese